Pau d'Arco pode ser:
 Pau-d'Arco (Pará), município brasileiro
 Pau-d'Arco (Tocantins), município brasileiro
 Pau-d'Arco do Piauí, município brasileiro
 Tabebuia, gênero de árvores conhecidas como Ipê
 Handroanthus impetiginosus - árvore também conhecida como ipê-roxo

Desambiguação